

Cinema 
 Oro nero (Stadt Anatol) – film del 1936 diretto da Viktor Turžanskij
 Oro nero – film del 1942 diretto da Enrico Guazzoni
 Oro nero – film del 2009 diretto da Geo Coretti

Musica 
 Oro nero – album di Vegas Jones del 2015
 Oronero – album di Giorgia del 2016
 Oronero – singolo di Giorgia del 2016

Altro

 Oro nero – denominazione gergale del petrolio